Giełgud, Gielgud:
 Giełgud, herb szlachecki, odmiana herbu Działosza
 Andrzej Kazimierz Giełgud, herbu Działosza (? – 1711)
 Antoni Onufry Giełgud, herbu Giełgud (ok. 1720 – 1797 przed 10 lutego)
 Ignacy Giełgud, herbu Giełgud (? – 1807)
 Michał Giełgud, herbu Giełgud (1756 – 1808)
 Antoni Giełgud, herbu Giełgud (1792 – 1831)

 Giełgudowie, polski ród szlachecki pochodzenia litewskiego

Gielgud 
 John Gielgud
 Maina Gielgud
 Val Gielgud